

Geografia

Distretto di Xihu (Hangzhou), Zhejiang
Distretto di Xihu (Benxi), Liaoning
Distretto di Xihu (Nanchang), Jiangxi